Янчевський Микола Миколайович (1875—1935) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Янчевський Микола Олександрович (1888 — ?) — полковник Армії УНР.
 Янчевський Олег Владиславович (* 1964) — радянський український футболіст та тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Янчевський Роман Вікторович (1999 —) — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янчевський Роман Юрійович (* 1994) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища